Bzianka – część Rzeszowa
 Bzianka – osiedle w Rzeszowie
 Bzianka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów

2 cieki wodne w Polsce:
 Bzianka – potok, dopływ Pielgrzymówki
 Bzianka – struga, dopływ Ściegnicy